Верена Зайлер — німецька легкоатлетка
 Тоні Зайлер — австрійський гірськолижник
 Луц Зайлер — німецький письменник.

Німецькі прізвища